Парламентарните избори от 2002 година се провеждат на 15 септември 2002 година. Провеждат се по пропорционален изборен модел в шест изборни района. Победа печели коалицията „За Македония заедно“. Големи противоречия се появяват след като министри на правителството стават членове на Демократическия съюз за интеграция, създаден от страна на ръководители на ОНА, главен виновник за конфликта през 2001 г.

Избирателната активност е 73,4%.

Резултати 
Получените гласове и разпределянето на мандатите в новото Събрание е следното:

Получени мандати по политически партии 
Разпределението на мандатите по партии е следната:

Външни препратки 
 Официјална страница за Изборите 2002 година 
 Собрание на Република Македонија: изборни резултати и пратенички состав
 Страница на А1 Телевизија посветена на Изборите 2002 година
 Извештаи на ОДИХР за Изборите 2002 година

Бележки 

2002
Избори през 2002 година